Parti croate du droit peut désigner :
 en Bosnie-Herzégovine :
 Parti croate du droit de BiH, fondé en 2004.
 en Croatie :
 Parti croate du droit, actif de 1861 à 1945, refondé en 1990 ;
 Parti croate du droit 1861, fondé en 1995 ;
 Parti croate du droit – Ante Starčević, actif de 2009 à 2020.